Il doppio  del Tashkent Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Ioana Raluca Olaru e Ol'ga Savčuk sono le detentrici, ma Ol'ga Savčuk ha scelto di non partecipare quest'anno.
Ioana Raluca Olaru gioca con Galina Voskoboeva.

Ol'ga Govorcova e Tat'jana Puček hanno vinto in finale contro Vitalija D'jačenko e Kacjaryna Dzehalevič con il punteggio di 6-2, 6-7(1), 10-8

Teste di serie

  İpek Şenoğlu /  Jaroslava Švedova (secondo turno)
  Akgul Amanmuradova /  Dar'ja Kustova (secondo turno)

  Ioana Raluca Olaru /  Galina Voskoboeva (primo turno)
  Marija Kondrat'eva /  Sophie Lefèvre (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Tashkent Open 2009